Обознівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

Обознівська сільська рада — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Обознівська сільська рада — Полтавська область, Глобинський район